Pavel Vladimirovitch Zdounov - en russe : , et en anglais :  - (né le  à Kremionki dans l'oblast de Kalouga en République socialiste fédérative soviétique de Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Metallourg Magnitogorsk, il remporte la Coupe Kharlamov de la MHL en 2010 avec les Stalnye Lissy entraînés par Ievgueni Korechkov. Il débute dans la KHL en 2010-2011. Le club est alors entraîné par Kari Heikkilä. Le Finlandais l'aligne notamment aux côtés de l'expérimenté Oleg Kvacha qui a évolué dans la Ligue nationale de hockey. Il marque son premier but à ce niveau le  face au Metallourg Novokouznetsk lors d'une victoire 7-2.

Carrière internationale 
Il représente la Russie en sélections jeunes. Il prend part à la Super Serie Subway en 2010.

Trophées et honneurs personnels

Molodiojnaïa Hokkeïnaïa Liga 
2010 : participe au Match des étoiles avec la Conférence Est (titulaire).

Ligue continentale de hockey 
2011 : nommé recrue du mois de mars.
2011 : remporte le trophée Tcherepanov de la meilleure recrue.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2007-2008 || Metallourg Magnitogorsk 2|| Pervaïa liga ||8 ||1 ||0 ||1 ||2 || || || || || 
|-
|2008-2009 || Metallourg Magnitogorsk 2|| Pervaïa liga || 46|| 9|| 7|| 16|| 22|| || || || || 
|-
| 2009-2010|| Stalnye Lissy || MHL || 52|| 28|| 22|| 50|| 54|| 15|| 5|| 3|| 8|| 5
|-
| 2010-2011|| Metallourg Magnitogorsk || KHL|| 41|| 2|| 4|| 6|| 43|| 15|| 2|| 1|| 3|| 4
|-
| 2010-2011|| Stalnye Lissy || MHL|| 6|| 0|| 1|| 1|| 0|| 8|| 2|| 0|| 2|| 2
|-
|2011-2012|| Metallourg Magnitogorsk || KHL || 8|| 0|| 0|| 0|| 0|| 12|| 2|| 0|| 2|| 0
|-
| 2011-2012 || Titan Kline || VHL || 11|| 4|| 1|| 5|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Stalnye Lissy || MHL|| 35|| 12|| 15|| 27|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Metallourg Magnitogorsk || KHL || 51|| 4|| 2|| 6|| 33|| 7|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2012-2013|| Stalnye Lissy || MHL|| -|| -|| -|| -|| -|| 3|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
|2013-2014 || Metallourg Magnitogorsk || KHL || 7|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Ioujny Oural Orsk || VHL || 2|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 11|| 2|| 2|| 4|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015|| Neftekhimik Nijnekamsk || KHL|| 20|| 3|| 2|| 5|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2016|| Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 49 || 7 || 4 || 11 || 14 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2016-2017 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL ||37 || 2 || 4 || 6 || 24 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL ||45 || 4 || 3 || 7 || 10 || 5 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2018-2019 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 53|| 2 || 2 || 4 || 32 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Humo Tachkent || VHL || 53|| 15|| 21|| 36|| 20|| 11|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 2020-2021 || Lada Togliatti || VHL || 11|| 0 || 0 || 0 || 35 || - || - || - || - || - 
|-
| 2020-2021 || Dizel Penza || VHL || 18 || 5 || 5 || 10 || 6 || 8 || 0 || 2 || 2 || 2

Notes et références 

Naissance en juin 1991
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Joueur du Titan Kline
Joueur du Ioujny Oural Orsk
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur du Humo Tachkent
Joueur du Lada Togliatti
Joueur du Dizel Penza
Attaquant de hockey sur glace